Los Guasimitos peut désigner :

Los Guasimitos : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Obispos dans l'État de Barinas ;
 Los Guasimitos : capitale de la paroisse civile de Los Guasimitos, dans la municipalité d'Obispos dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme